Hans Füssli (1477-1538 ou 1548), réformateur suisse,
 Peter Füssli (1482-1548), frère de Hans, mercenaire et personnalité politique suisse ;

 Johann Conrad Füssli (1704-1775), historien et ministre protestant suisse ;
 Johann Caspar Füssli (1706-1782), portraitiste et écrivain suisse ;
 Rudolf Füssli (1709-1793), peintre, historien d'art et lexicographe suisse ;
 Johann Heinrich Füssli (1741-1825), peintre et écrivain d'art britannique d'origine suisse ;
 Johann Kaspar Füssli (1743-1786), peintre, entomologiste et libraire suisse.